S3000 oder S 3000 steht für:
 Akai professional S3000, japanischer Sampler, siehe Akai #Akai Professional
 Fujifilm FinePix S3000, japanische Kamera, Typ der Fujifilm Finepix

Abkürzung